PLN puede referirse a:

 Procesamiento de Lenguaje Natural, rama de las ciencias de la computación y de la Inteligencia Artificial. 
 Partido Liberación Nacional, partido político costarricense de orientación centro-derecha.
 Partido Liberal Nacionalista, partido político nicaragüense encabezado mayoritariamente por el antiguo Presidente de Nicaragua Anastasio Somoza y desaparecido en 1979 debido a la Revolución Sandinista. 
 Złoty, el código ISO 4217 para la moneda polaca de curso legal.
 .pln, una extensión de archivo usado por Silk Test.